Vlădeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vlădeni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Vlădeni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Vlădeni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Vlădeni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Vlădeni (Corlăteni), Dorf im Kreis Botoșani
 Vlădeni (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Vlădeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău

 Vlădeni-Deal, Dorf im Kreis Botoșani